Ad Mures – forte romano lungo il limes danubiano nel settore pannonico
 Mûres – comune francese
 Mureș (fiume) – fiume della Romania
 distretto di Mureș – distretto della Romania
 Mureș-Oșorhei – antica denominazione della città di Târgu Mureș, nel distretto di Mures